

Гаг — місто, штат Нью-Йорк
 Гаг — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Гаага